357 километр - остановочный пункт на 357 километре Бологое-Полоцкой линии Октябрьской железной дороги В Невельском районе Псковской области. Представляет собой низкую однопутную платформу на железнодорожном переезде грунтовой межпоселковой дороги Иваново - Колесниково. Останавливаются пригородные поезда Великие Луки - Алёща и Великие Луки - Невель. Пристанционные строения отсутствуют. Имеется только скамейка около переезда для пассажиров. Близ остановочного пункта расположено озеро Черствиц и большой сосновый бор.

Примечания

Ссылки 
 Псковские железные дороги. Остановочный пункт 357 километр Бологое-Полоцкой линии

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Великолукского района